Крест Военно-воздушных сил () — наименование военной награды в ряде англоязычных стран:

 Крест Военно-воздушных сил — военная награда Великобритании
 Крест Военно-воздушных сил — военная награда США